Meza peut faire référence à :

Patronymes  
 Arsenio Meza (né en 1953), joueur de football paraguayen.
 Christian Julius de Meza (1792-1865), militaire et commandant en chef de l'armée danoise.
 Claudia Alexandra Meza alias Snow Tha Product (née en 1987), rappeuse et chanteuse américaine.
 Florinda Meza (1949-), actrice, scénariste et productrice télévisuelle mexicaine.
 Jesús Meza (né en 1986), footballeur international vénézuélien.
 Juan Meza, mathématicien américain.
 Juan Meza (né en 1956), boxeur mexicain.
 Maximiliano Meza (né en 1992), footballeur argentin.
 Luis García Meza Tejada (1929-2018), militaire et homme politique bolivien.
 Miguel Ángel Meza, coureur cycliste mexicain.
 Pedro Meza (né en 1985), joueur mexicain de basket-ball.

Toponymes 
 Meža, une rivière qui s'écoule en Autriche et en Slovénie.